Не путать с князьями Голицыны.

Голицыны (Галицыны, Гаалицыны) — древний русский дворянский род.

Род внесён в VI часть родословной книги Рязанской губернии.

История рода 
Семён Иванович и Угрим Голицыны владели поместьями в Тверском уезде (1540).

Фёдор Иванович новик по Рязани (1628). Неждан и Девятый Елизаровичи рязанские городские дворяне (1628). Устин Нежданович вёрстан новичным окладом по Рязани (1628). Дмитрий Алексеевич московский дворянин (1636). Упомянуты по Рязани: Иван Нежданович (1649), Иван Иванович (1676), Фёдор Иванович и Конон (1679—1680). Стрелец Родион Васильевич упомянут (1674).

Трое представителей рода владели населёнными имениями (1699).

Примечания

Ссылки